Джерри Эдлер (; род. 4 февраля 1929) — американский актёр, режиссёр и продюсер. Наиболее известен благодаря ролям Хермана «Хэша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано» и Говарда Лаймана в телесериале «Хорошая жена».

Биография 
Джерри Эдлер родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье Полин Эдлер и Филиппа Эдлера, генерального менеджера театральной компании . Он воспитывался в строгих еврейских традициях. Родственник одного из самых известных театральных педагогов — Стеллы Адлер.

Эдлер начал свою творческую карьеру в качестве режиссёра театра в 1951 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Антрепренёры США
Продюсеры США
Киноактёры США